Ignacio Fernández Esperón (1894-1968), un compositor de música lleugera mexicà.
 Ignacio Fernández Sánchez (1922-2012), un actor, director i humorista espanyol.
 Ignacio Fernández Toxo (1952-), l'actual Secretari General del sindicat Comissions Obreres (CCOO).
 José Ignacio Fernández Palacios (Foz, 1967), futbolista gallec que jugava de defensa esquerre.
 Ignacio Fernández Rodríguez (Oviedo, 1980), futbolista asturià que ocupa la posició de migcampista.
 José Ignacio Fernández Iglesias (Madrid, 1990), futbolista madrileny.